El término josefinos, como plural de josefino, puede referirse al gentilicio o nombre común de una de los siguientes Institutos de vida consagrada de la Iglesia católica:

Hermanos Josefinos de Ruanda, fundados por Léon-Paul Classe en Kabgayi, Ruanda (1929).
Josefinos de Asti, fundados por José Marello Vialle en Asti, Italia (1878).
Josefinos de Bélgica, fundados por Constant van Crombrugghe en Geraardsbergen, Bélgica (1817).
Josefinos de Murialdo, fundados por Leonardo Murialdo en Turín, Italia (1873).
Misioneros josefinos, fundados por José María Villaseca en Ciudad de México (1872).